Ната́лья Ме́льникова:
 Мельникова, Наталья Александровна (род. 1946) — советская и украинская пианистка и педагог.
  — белорусская самбистка, дзюдоистка и сумоистка, призёр чемпионата мира 2008.
  (род. 1977) — российская самбистка и дзюдоистка, чемпионка мира 2003.
 Мельникова, Наталья Владимировна — российская акробатка, тренер.
 Мельникова, Наталья Сергеевна (род. 1981) — российская гребчиха (академическая гребля).